Списък с актьорите и техните роли, във филмовата поредица „Пърси Джаксън и Боговете на Олимп“ базирана на книгите на Рик Риърдън.

Легенда
 Светло-сива клетка (като тази на реда на „Тайсън“ за колоната на „Похитителят на мълнии“) показва, че героя не е във филмовата адаптация, поради факта, че не участва и в книгата.
 Тъмносива клетка (като тази на реда на „Клариа Ла Ру“ за колоната на „Похитителят на мълнии“) показва, че героя участва в книгата, но още не е избран актьор или няма да участва.

Актьорски състав

Източници 

Списъци